Plantier ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Toscan du Plantier (1941–2003), französischer Filmproduzent
 David Plantier, Schweizer Violinist und Dirigent im Bereich historische Aufführungspraxis
 Jacques Plantier (1792–1872), französischer Rosenzüchter